«Automatisch» и «Automatic» — песни немецкой поп-рок-группы Tokio Hotel с альбома Humanoid. Немецкая версия «Automatisch» была выпущена в немецкоязычных странах 18 сентября 2009 г., а «Automatic» — в США 22 сентября 2009

Клип 
Крейг Весселс из Wicked Pixels, самой титулованной анимационной студии в Южной Африке, снял музыкальное видео, снятое в течение трех дней в пустыне Калахари в Южной Африке. На видео участники группы ездят отдельно на маслкарах и с роботами-гуманоидами, созданными компьютером. Музыкальное видео на «Automatic» было выпущено в сети 3 сентября 2009 года, а видео на «Automatisch» 5 сентября того же года. Клип был снят 3 августа 2009 года.

Форматы и трек-листы 
 Automatisch CD-Single: 2 Track

 Automatisch CD-Single: Premium

Bonus Tokio Hotel fan magnet

 Automatic CD-Single

 Automatic Australian iTunes Download

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Tokio Hotel